Esistono più comuni francesi con questo nome

Montdidier – comune francese del dipartimento della Mosella nella regione Grande Est
Montdidier – comune francese del dipartimento della Somme nella regione Alta Francia